Rovatkay ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Rovatkay (* 1964), deutscher Fagottist und Maler
 Lajos Rovatkay (* 1933), aus Ungarn stammender Cembalist, Organist und Hochschullehrer